Конный спорт — обобщающее понятие, под которым понимаются различные способы езды, виды соревнований, спортивных игр и упражнений с использованием верховой езды и участием лошадей.

При езде верхом всадник активно взаимодействует с движением лошади. Лошадь при этом управляется перемещением веса всадника, движениями его ног, а также ослаблением или натяжением поводьев. Голос всадника тоже может влиять на движение лошади.

Виды конного спорта 
Международной федерацией конного спорта () официально признаются следующие виды конного спорта:
 Выездка
 Конкур
 Троеборье
 Рейнинг — один из видов Вестерн-спорта
 Драйвинг
 Дистанционные конные пробеги
 Вольтижировка

В официальную классификацию FEI не входят гонки лошадей, а также такие виды шоу-соревнований, как дамская езда, джигитовка, конное поло и байга.

Гонки лошадей (в том числе конные скачки, бега, стипль-чез, гонки на выносливость и другие) — разновидность конного спорта, которая не контролируется FEI, и не имеет главной управляющей федерации. Их проводят национальные и региональные организации по всему миру. При этом терминология, касающаяся классификации гонок лошадей и их дисциплин, а также правила проведения заездов отличаются в разных странах.

Самые знаменитые гонки: дерби в Кентукки, Гранд Нейшнл (стипль-чез), Всемирный кубок Дубая, Мельбурнский кубок, Japan Cup, Роял Аскот, Эпсомское дерби, «Триумфальная арка», Бридерс Кап Классик.

История 
Конный спорт впервые был включён в программу летних Олимпийских игр в 1900 году. Начиная с 5 Олимпиады в Стокгольме, конный спорт присутствует на всех летних Олимпийских играх. В Стокгольме были представлены спортсмены из 10 стран: Великобритании, Бельгии, Германии, Дании, Норвегии, России, США, Франции, Чили и Швеции. Шведские конники выиграли все три медали: золотую, серебряную и бронзовую по выездке, Кубок Наций по преодолению препятствий, первое командное место и золотую медаль по троеборью.

Подготовка лошади 
Прежде чем выступать на соревнованиях, лошадь должна пройти подготовку. В России стоимость подготовленной лошади составляет от 600 тысяч до нескольких миллионов рублей, а на мировом уровне цена может доходить до миллиона евро (на 2008 год).

На Омском ипподроме работает сильная школа тренинга лошадей, позволяющая готовить качественных лошадей в не самых современных условиях. Спрос на омских лошадей есть в разных регионах России.

Амуниция 
 уздечка (оголовье трензельное) — деталь амуниции, которая надевается на голову лошади и позволяет облегчить управление ею. В зависимости от предпочтений лошади и всадника, а также в соответствии с правилами конкретного вида спорта классическое трензельное или мундштучное оголовье может быть заменено на хакамору.
 Мундштук (оголовье мундштучное) — железные удила с подъёмной распоркой у нёба, применяемые для облегчения управления лошадью. Используется исключительно на соревнованиях по выездке (ППЮ и выше).
 Хакамора — вид оголовья. Классическая хакамора представляет собой два кожаных ремешка, проходящих вокруг морды лошади. Один, переносный ремень, чаще всего обшит искусственным или натуральным мехом, а другой, подбородный ремень, чаще всего делается с цепочкой. По бокам морды ремешки соединены металлической пластинкой, к которой крепятся нащёчные ремни уздечки. От пластин вниз идут рычаги, к которым крепятся поводья.
 Седло — приспособление, призванное обеспечить удобство всадника при верховой езде и защитить спину лошади. Седло кладётся на спину лошади над вальтрапом.
 Ногавки — приспособления для защиты конечностей лошади во время работы. Ногавки могут защищать как от механических повреждений (удары), так и служить для поддержки и защиты сухожильно-связочного аппарата. Есть и денниковые ногавки, предназначенные для разного рода медицинских процедур.
 Вальтрап — деталь амуниции, изготовленная из простёганной ткани. Вальтрап кладут под седло, чтобы он впитывал пот и предохранял спину лошади от повреждений.
 Попона — покрывало для лошади, которое предохраняет её от простуды, мух (сеточные попоны). Делятся на зимние (изготавливаются из шерсти, флиса, синтепона и пр.) и летние (из хлопка, сетки и прочих лёгких материалов). Большие попоны имеют капор для дополнительного закрывания шеи.
 Подпруга — широкий прочный ремень, предназначенный для удерживания седла (у упряжных лошадей сёделки). Охватывает корпус лошади снизу и с обоих боков пристёгивается к седлу. Бывают из кожи, тесьмы и прочих материалов. Некоторые виды сёдел имеют по 2—3 подпруги.
 Недоуздок — уздечка без удил, назначение которой — содержание лошади на привязи. Относится к предметам конюшенного обихода и бывает из кожи, тесьмы.
 Чомбур — верёвка, с помощью которой привязывают лошадь, когда она в недоуздке. Существуют тесьмяные, цепные или веревочные чомбуры.
 Шпрунт — дополнительное приспособление для работы с лошадью. Это длинный шнур, который редко бывает кожаным и в основном изготавливается в виде капронового, брезентового или другого синтетического ремня. Ремень оканчивается с двух сторон специальными застёжками, позволяющими образовывать регулируемые по длине петли, сквозь которые пропускается подпруга седла. Сам шпрунт различными способами проводится от подпруги, сквозь оголовье к рукам всадника, образуя скользящий рычаг (скользящий повод), усиливающий воздействие на лошадь, принудительно опускающий её голову. Езда со шпрунтом на соревнованиях запрещена, но весьма полезна для некоторых лошадей в процессе тренировок.

Предметы одноконной бездуговой упряжи:
 хомут с гужевыми мочками, за которые крепят постромки,
 ремённые горты (вместо гужей), скрепляющие хомут с оглоблями,
 вожжи — часть упряжи, состоящая из двух длинных ремней или верёвок и служащая для того, чтобы править лошадью. Вожжи с одной стороны прикрепляются к кольцам удил, а другие концы служат наезднику для управления.

Предметы пароконной упряжи:
 хомуты
 нагрудные ремни,
 постромки,
 шлея — часть упряжи, ремень, прикреплённый двумя концами к хомуту, проходящий по бокам и спине лошади.
 парные вожжи.
 Трензель чаще всего используется на соревнованиях по конкуру и троеборью для облегчения управления лошадью.

Экипировка 
 Бриджи.
 Краги — изготовленные из кожи, замши или кирзы накладки по форме голени. Служат для защиты ног всадника. Носятся вместе с ботинками.
 Шпоры.
Редингот. — разновидность костюма для занятий верховой ездой, представлявшая собой нечто среднее между пальто и длинным сюртуком с прямыми полами и шалевым воротником. Как правило, редингот был двубортным, отличался прилегающим силуэтом с разрезом сзади, иногда дополнялся пелериной
 Перчатки.
 Хлыст или стек.
 Защитный жилет.
 Конные сапоги.
 Жокейка или шлем.

Традиционные виды спорта 
 Гонки колесниц
 Джостра (:en:Jousting) и Реннен
 Байга
 Кыз куу
 Конная борьба (:kk:Ат үстіндегі тартыс)
 Кокпар — аналог регби
 Конное поло
 Конная стрельба из лука, например, Ябусамэ
 Конкур
 Выездка
 Вольтижировка
 Джимхана

Критика 
Александр Невзоров в своём фильме «Лошадиная энциклопедия» отмечает:

См. также 
 Знаменитые лошади
 Известные конники СССР и конники России
 Фильмы про лошадей и конный спорт

Примечания

Литература 
 
 Больдт Х. Лошадь в выездке / Пер. с нем. — Дивово, 2002. — 115 с.; ил.

Ссылки 

 Национальный конный парк «РУСЬ»
 Сайт Федерации конного спорта России
 Популярный портал о конном спорте prokoni